14 -й Чемпионат мира по боксу — проходил в Чикаго, США с 23 октября по 3 ноября 2007 года. Изначально турнир планировалось проводить в Москве, однако за несколько недель до старта турнира AIBA, проинформировало Федерацию бокса России о переносе турнира в Америку, ссылаясь на неготовность Москвы к проведению турнира. Перенос турнира в США, вылился в отказ одной сильнейших боксёрских сборных — сборной Кубы от участия в турнире. Первое место в неофициальном медальном зачёте завоевала сборная России.

Победители и призёры

Командный зачёт

Поединки

До 48 килограмм

До 51 килограмма

До 54 килограмм

До 57 килограмм

До 60 килограмм

До 64 килограмм

До 69 килограмм

До 75 килограмм

До 81 килограмма

До 91 килограмма

Свыше 91 килограмма

Ссылки 
 Полные результаты

2007

Международные спортивные соревнования в Чикаго
2007 год в боксе
Спорт в США в 2007 году
Октябрь 2007 года
Ноябрь 2007 года